Трет Конрад Хьюи и Доминик Инглот — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ненад Зимонич и Микаэль Льодра — не защищали свой титул.

Посев 

  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски (Первый раунд)
  Роберт Фара /  Айсам-уль-Хак Куреши (Четвертьфинал)

<li>  Эрик Буторак /  Пол Хенои (Четвертьфинал)
<li>  Франтишек Чермак /  Юлиан Ноул (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Citi Open 2012